Снохомиш има више значења:
 Округ Снохомиш (Вашингтон)
 Снохомиш (Вашингтон)